Japán
Nisi-ku, kerület Kumamotóban
Nisi-ku, kerület Jokohamában
Nisi-ku, város Hjógo prefektúrában
Nisi-ku, kerület Oszakában
Nisi-ku, kerület Szakaiban